In questa lista sono raccolti i calciatori che hanno rappresentato in almeno una partita la Selezione di Saint-Martin. In grassetto i calciatori ancora in attività.

Statistiche aggiornate all'agosto 2016.

Collegamenti esterni

Saint-Martin